СКМ — абревіатура:

 Систем кепітал менеджмент
 Слов'янський краєзнавчий музей